USS Kansas ha sido el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos en honor al Estado de Kansas:

  fue un cañonero que participó en la Guerra de Secesión.
  fue un acorazado de clase Connecticut que navegó con la Gran Flota Blanca.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos